Pohůrka je označení sídel u Českých Budějovic:
 Nová Pohůrka – místní část Českých Budějovic pocházející z přelomu 19. a 20. století
 Stará Pohůrka – dříve jen Pohůrka (Pucherka, německy Pucharten), místní část obce Srubec u Českých Budějovic

další významy
 tunel Pohůrka – tunel ve výstavbě na dálnici D3 na obchvatu Českých Budějovic